La 29ª edizione del Rally del Messico, terza prova del Campionato del mondo rally 2015, si è corsa dal 5 all'8 marzo ed è stata vinta da Sébastien Ogier.

Risultati

Classifica

Prove speciali vinte
Piloti WRC

Classifiche Mondiali

Piloti WRC

Costruttori WRC

Piloti WRC-2

Piloti WRC-3

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

 2015